Lobe steht für:

 eine breite, abgerundete Gletscherfront bei Inlandgletschern, siehe Gletscherzunge #Zungenformen der Gletschertypen
 eine zungenförmige Geländeform, siehe Solifluktion #Morphologische Formen
 ein Piercing durch das Ohrläppchen, siehe Ohrloch #Arten
 Lobe (auch: Lioba), im Alpenvorland eine Kuh, siehe Kuhreihen
 Emissionsgebiet einer Radiogalaxie

Lobe ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Lobe (1860–1939), deutscher Rechtswissenschaftler und Politiker
 Adrian Lobe (* 1988), deutscher Journalist und Politikwissenschaftler
 Günter H. Lobe (* 1961), deutscher Geigenbauer
 Jochen Lobe (* 1937), deutscher Schriftsteller
 Johann Christian Lobe (1797–1881), deutscher Komponist, Musiktheoretiker und Feuilletonist
 Maria Lobe (1912–2001), deutsche Ärztin, Widerstandskämpferin und NVA-Mitglied
 Max Lobe (* 1986), schweizerisch-kamerunischer Autor
 Michael Lobe (* 1967), deutscher Klassischer Philologe und Fachdidaktiker der alten Sprachen
 Mira Lobe (1913–1995), österreichische Kinderbuchautorin
 Ricarda Lobe (* 1994), deutsche Leichtathletin
 Robert Lawrance Lobe (* 1945), US-amerikanischer Bildhauer und Zeichner
 Sascha Lobe (* 1967), deutscher Grafiker und Hochschullehrer
 Theodor Lobe (1833–1905), deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterdirektor

Siehe auch: 
 Löbe
 Loben
 Lobus